Axel Antunes (Airton Gonçalves Antunes Júnior- Rio Grande, 12 de setembro de 1989) é um cantor, multi-instrumentista e compositor brasileiro,

Início 
Aos 5 anos, Axel Antunes começou a estudar violão na sala adjacente a igreja que a família frequentava.  

Após 1 ano de aulas, sua professora disse que nada mais tinha a ensina-lo. Desde então, Axel embarcou em uma jornada autodidata de busca por conhecimento musical, outros instrumentos e novas técnicas (O que futuramente o levou a escolher o 'Fingerstyle como marca registrada, tanto no contrabaixo, violão e na guitarra elétrica. Influenciado por grandes referências como Mark Knopfler, Paco de Lucia e Pino Palladino) 

Seu primeiro destaque veio com o requisitado show da tour 'A La Carte Music', onde Axel apresentava-se em um show solo "que soava como um quinteto", segundo os fãs.   

Axel Antunes utilizava-se de um instrumento chamado Hybrid Guitar, que em síntese, trata-se de um baixo e uma guitarra em um mesmo instrumento, além de recursos como Loopstation, Midi Controller e Percussão eletrônica, somados a sua principal característica, a impressionante modulação vocal. Navegando facilmente entre graves e agudos, emulando grandes vozes como Amy Winehouse, Sting, Eddie Vedder, Seu Jorge, Frank Sinatra, dentre outros.    

Com mais de 2 mil quilômetros rodados por semana durante 12 anos, passando pelas mais importantes cidades do sul do Brasil e também São Paulo, A tour 'A la carte music' teve seu final em março de 2019  

Axel Antunes revelou que a estrada e a noite foram sua verdadeira escola e causou muita insatisfação e frustração aos admiradores ao anunciar sua aposentadoria desta ramificação de sua vida profissional.

Carreira 
Após encerrar este ciclo, Axel Antunes que já havia lançado seu primeiro disco em 2015, chamado #1, verdadeiramente insere-se dentro do rol dos mais promissores artistas contemporâneos .

Hoje dedica-se exclusivamente aos projetos originais: The Tangerine Club e Axel Antunes Band, a produção de trilhas sonoras e a atuação na plataforma Twitch, onde trabalha sua música em um âmbito moderno e global, apresentando-se quase que diariamente desde seu estúdio e construindo uma base sólida de admiradores no mundo todo.

Discografia

Álbuns 

 2015 - #1
 2020 - Old Fabric (with The Tangerine Club)
 2020 - Inmutable Camaleón  (lançamento previsto para setembro)

Ligações externas

Referências 

Referências
«  -   -   -   - 

Multi-instrumentistas
Artistas contemporâneos
Nascidos em 1989
Cantores do Rio Grande do Sul